

Astronomia 
 Armstrong – cratere lunare
 6469 Armstrong – asteroide del sistema solare

Geografia 
Antartide
 Ghiacciaio Armstrong – ghiacciaio sulla costa di English
Argentina
 Armstrong – città della provincia di Santa Fe
Australia
 Armstrong – città dello stato di Victoria
 Canada
 Armstrong – città della Columbia Britannica
 Armstrong – township dell'Ontario
 Stati Uniti d'America
 Armstrong – comunità della Contea di St. Johns, Florida
 Armstrong – comunità della Contea di Vermilion, Illinois
 Armstrong – città della Contea di Emmet, Iowa
 Armstrong – città della Contea di Howard, Missouri
 Armstrong – comunità della Contea di Bryan, Oklahoma
 Armstrong – township della Contea di Indiana, Pennsylvania
 Armstrong – township della Contea di Lycoming, Pennsylvania
 Armstrong – comunità non incorporata della Contea di Kenedy, Texas

Musica 
 Armstrong – album degli Scisma del 1999
 Armstrong – album dei Finley del 2017
 Armstrong – album postumo di Giuni Russo del 2017

Persone

Altro 
 Armstrong Whitworth – azienda meccanica britannica, attiva nella prima parte del XX secolo nella produzione di armamenti, navi, locomotive, automobili ed aerei